Банкя може да се отнася за някое от следните понятия.

География 
 Банкя – град в Област София, център на едноименен район
 Банкя – район в Столична община, област София
 Банкя – село в Община Трън, област Перник
 Банкя – връх в Земя на Грахам, Антарктика

Финанси 
 Bankia – банка във Валенсия, Испания